Европейская лига 1992 — тридцать пятый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 33 команды. Финал прошел в Стамбуле 16 апреля, титул сильнейшего завоевал  Партизан Белград, в финале в очередной раз была бита испанская команда на этот раз  Ховентуд Бадалона. Стоит отметить, что этот розыгрыш стал первым под новым названием Европейская лига.

Квалификация

1/16 финала

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Четвертьфинал

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1991 год в баскетболе
1992 год в баскетболе